Anne Spencer peut désigner :
 Anne Churchill (1683-1716), la seconde fille de John Churchill, 1er duc de Marlborough, et de Sarah Churchill ;
 Anne Spencer (1882-1975), une poète américaine, activiste pour les Civil Rights.